Bałtów heißen folgende Ortschaften in Polen:
 Bałtów (Powiat Ostrowiecki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Ostrowiecki der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Bałtów (Żyrzyn), Dorf im Powiat Puławski der Woiwodschaft Lublin; siehe Gmina Żyrzyn